Nom puede hacer referencia a:

Nộm, ensalada vietnamita;
'Nombre' en catalán;
Otro nombre para Finrod, personaje de J. K. Tolkien;

o NOM puede hacer referencia a:
 «Nueva Ola Murciana», movimiento musical de Murcia de la década de 1990.
 A la Norma Oficial Mexicana (NOM), una serie de reglamentos en la legislación mexicana relativos a una gran diversidad de actividades.
 Al Nuevo orden mundial, una teoría de la conspiración y período de la historia comenzado a partir de la caída del Telón de Acero.
 Nom: Apellido en Francés